Curug kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Curug Wetan, Tangerang, by, 
 Curug, Purworejo, by, 
 Curug, Indramayu, by, 
 Curug, Karawang, by, 
 Curug, Grobogan, by, 
 Curug, Pekalongan, by, 
 Curug, Tegal, by, 
 Curug, Cirebon, by, 
 Curug, Jasinga, by, 
 Curug, Pandeglang, by, 
 Curug Wetan, Cirebon, by

Robotskapade Indonesienförgreningar